Soppen steht für:
 Soppen (Käbschütztal), ein Ortsteil der Gemeinde Käbschütztal im Landkreis Meißen in Sachsen, Deutschland
 Soppen (Buttisholz), ein Weiler am Soppensee in der Gemeinde Buttisholz im Kanton Luzern, Schweiz